Zahn es un apellido alemán, y con él se puede referir a:
 Karl Hermann Zahn, botánico alemán; 
 Steve Zahn, actor estadounidense; 
 Günter Zahn, atleta alemán; o
 Johann Zahn, escritor alemán.